

Titres d'œuvres 

 Le Chemin, le second album du groupe de pop-rock français Kyo ;
 Le Chemin, la chanson tirée de ce même album ;
 Le Chemin, le troisième album d'Emmanuel Moire ;
 Le Chemin (El camino), un roman de Miguel Delibes, publié en 1950 ;
  (), film réalisé par Ana Mariscal sorti en 1964 ;
 Le Chemin, film réalisé par Jeanne Labrune sorti en 2017.

Toponyme 

 Le Chemin, une commune du département de la Marne.